peut désigner :
 , un album du groupe Darkthrone ;
 , groupe de thrash metal norvégien des années 80 ;
 , un jeu vidéo de course de motoneige développé et édité par Midway Games en 2001.